В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Хайд ():
 Хайд — округ штата Северная Каролина
 Хайд — округ штата Южная Дакота